

Geografia
Vizzini – comune della città metropolitana di Catania
Vizzini (torrente) – corso d'acqua dei monti Iblei

Persone
Andrea Vizzini (1949) – pittore italiano
Calogero Vizzini (1877-1954), criminale italiano, affiliato alla mafia
Carlo Vizzini (1947) – politico italiano
Casimiro Vizzini (1920-2003) – politico italiano
Giuseppe Vizzini (1874-1935) – arcivescovo italiano
Gloria Vizzini (1978) – politica italiana
Ned Vizzini (1981-2013) – scrittore e sceneggiatore statunitense
Salvatore Vizzini (1944-2016) – politico italiano

Altro 
Stazione di Vizzini-Licodia – stazione ferroviaria